Message Oriented Middleware — método de comunicação entre componentes de software;
Mom (Futurama) — personagem da série animada Futurama;
Mr. Mom — filme de comédia dramática, lançado em 1983;
Mom (série de televisão) — sitcom exibida pela CBS desde setembro de 2013.

Desambiguação